Ро́мани Рома́ник Ма́лко-мла́дший (; род. 18 ноября 1968, Нью-Йорк) — американский актёр и музыкальный продюсер, известный по фильмам «Сорокалетний девственник», «Секс-гуру», «Думай как мужчина» и «Starперцы», а также по телесериалам «Дурман» и «Необыкновенная семейка».

Биография 
Малко родился в Бруклине, Нью-Йорк. Его семья, имеющая корни из Венесуэлы, родом из Тринидада. В подростковом возрасте Малко переехал в Техас и поступил в высшую школу. После окончания университета он сформировал рэп-группу RMG. Позже он переехал в Лос-Анджелес и подписал контракт с Virgin Records, и название группы было изменено на College Boyz. Песня «Victim of the Ghetto» из их дебютного альбома Radio Fusion Radio достигла 2-й позиции в рэп-чартах.

Личная жизнь 
В 2008 году он женился на дублере Джессики Альбы и бывшей фигуристке Тэрин Дака. Пара познакомилась в 2007 году на съемочной площадке фильма «Секс-гуру». В 2016 году супруги развелись.

22 января 2021 года у Малко родился сын, которого назвали Брэйв.

Карьера 
Когда Малко работал как музыкальный продюсер над фильмом «Вредитель», актёр Джон Легуизамо предложил ему стать актёром. В 2005 году Малко получил роли в фильме «Сорокалетний девственник» и в телесериале «Дурман». Позже он сыграл второстепенные роли в таких фильмах, как «Лезвия славы: Звездуны на льду», «Секс-гуру» и «Ой, мамочки».

Осенью 2010 года Малко получил одну из главных ролей в сериале «Необыкновенная семейка». В 2011 году он появился в фильмах «Главное — не бояться!» и «Путешествия Гулливера». В 2012 году Малко снялся в фильме «Думай как мужчина», а в 2013 году вышел фильм «Starперцы» с его участием.

Фильмография

Примечания

Ссылки